Жан Андре́ Эмануэ́ль Босежу́р Коликео (; ) — чилийский футболист, выступавший на позиции крайнего полузащитника. Играл за национальную сборную Чили.

Клубная карьера 
Босежур начал свою профессиональную карьеру в клубе «Универсидад Католика» в 2001 году, и с тех пор поиграл в разных командах.

В 2004 году подписал контракт со швейцарским «Серветтом», за который выступал один год, после чего, в 2005 году перешёл в бразильский «Гремио», а затем, в 2006 году, в бельгийский «Гент». В 2007 году вернулся в Чили, проведя один год в клубе «Кобрелоа». Позднее, в 2008 году перешёл в «О’Хиггинс». 1 декабря 2008 года подписал трёхлетний контракт с мексиканским клубом «Америка».

31 августа 2010 года подписал трёхлетний контракт с английским «Бирмингемом». 25 января 2012 года Босежур перешёл в клуб Премьер-лиги «Уиган Атлетик», с которым подписал контракт на два с половиной года.

Национальная сборная 
16 июня 2010 года забил первый гол сборной Чили на ЧМ-2010 на 37 минуте в победном матче против Гондураса. Свой гол посвятил жене. Был признан лучшим игроком матча. Попал в итоговую заявку на Чемпионат мира 2014. 13 июня, во время первого группового матча чилийцев со сборной Австралии, стал первым игроком в истории сборной, который забивал на двух разных чемпионатах мира. Гол забил на 93-й минуте, пробив вратаря Мэтью Райана. Чилийцы выиграли эту игру со счётом 3-1.

Личная жизнь 
Родился в городе Сантьяго, в семье гаитянского отца (отсюда французские имя и фамилия) и чилийской матери арауканского происхождения. Вырос в коммуне Эстасьон-Сентраль.

Достижения 
 Бирмингем Сити
 Обладатель Кубка Футбольной лиги: 2010/11

 Уиган Атлетик
 Обладатель Кубка Англии: 2012/13

 Сборная Чили
 Победитель Кубка Америки: 2015, 2016

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Универсидад де Чили» 

Футболисты Чили
Игроки сборной Чили по футболу
Чемпионы Южной Америки по футболу
Игроки ФК «Универсидад Католика»
Игроки ФК «Универсидад де Консепсьон»
Игроки ФК «Серветт»
Игроки ФК «Гремио»
Игроки ФК «Гент»
Игроки ФК «Кобрелоа»
Игроки ФК «О’Хиггинс»
Игроки ФК «Америка» Мехико
Игроки ФК «Бирмингем Сити»
Игроки ФК «Уиган Атлетик»
Игроки ФК «Коло-Коло»
Игроки ФК «Универсидад де Чили»
Игроки ФК «Кокимбо Унидо»